En Pologne, Żurawniki peut faire référence à :

 dans la voïvodie de Lublin
 Żurawniki, un village,

 dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Żurawniki, un village du Powiat d'Opatów,
 Żurawniki, un village du Powiat de Pińczów.